Edirne (stad)
 Edirne (district)
 Edirne (provincie)